Forstau ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Forstau, Gemeinde im Bezirk St. Johann im Pongau, Land Salzburg

 Forstau (Schnaitsee), Ortsteil der Gemeinde Schnaitsee, Landkreis Traunstein, Bayern
 Forstau (Gemeinde Steinbach), Ortschaft und Katastralgemeinde von Steinbach an der Steyr, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich
 Forstau (Gemeinde Gaflenz), Ort bei Gaflenz, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich